Le béton cellulaire désigne deux types de matériaux qu'il importe de préciser, si on ne veut pas les confondre :
 le béton cellulaire durci en autoclave, dit « béton gaz » ;
 le béton cellulaire curé à l'air libre, dit « béton mousse ».